Туган — може означати таке:
топоніми
 Туган — місто і міська комуна в Буркіна-Фасо.
 Туган (притока Карабулака) — річка в Саратовській області Росії.
 Туган (притока Кемі) — річка в Красноярському краї.
прізвище
 Туган-Барановський — татарсько-слов'янське прізвище.
 Туган-Барановські — старовинний дворянський рід польських та­тар.
ім'я
 Туган Сохієв — російський диригент, головний диригент Большого театру (з 2014).
інше
 Tugan Aircraft Ltd — австралійська літакобудівна компанія 1930-х років.